Canúris - grupo étnico da Nigéria
 Língua canúri - dialeto contínuo pertencente ao sub-filo saariano ocidental das línguas nilóticas, falado na Nigéria, Níger, Chade e Camarões